Deï Tondi är en kulle i Benin.   Den ligger i departementet Atacora, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Porto-Novo. Toppen på Deï Tondi är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Deï Tondi är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Deï Tondi. Närmaste större samhälle är Garou,  km norr om Deï Tondi.

Omgivningarna runt Deï Tondi är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Deï Tondi är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Benin
Artiklar med robotjusterad position
Berg i Benin 200 meter över havet eller högre